Börresen oder Børresen ist der Familienname folgender Personen:
 Hakon Børresen (1876–1954), dänischer Komponist
 Jill Börresen (* 1973), südafrikanische Bogenschützin